Rades ist der Familienname folgender Personen:

 Eve Rades (* 1987), deutsche Sängerin und Musical-Darstellerin
 Francisco Rades de Andrada († 1599), spanischer Geistlicher und Autor
 Hedwig Rades (1888–19??), deutsche Malerin
 Jan Radeš, Pseudonym von Robert Konečný (1906–1981), tschechischer Philosoph, Psychologe und Übersetzer

Siehe auch:

 Radès, Hafenstadt in Tunesien